C9H21N3O – formula molecolare della n1-acetilspermidina
C9H21N3O – formula molecolare della n8-acetilspermidina

Formule molecolari